Садо́ве () — наименования населённых пунктов и гмины в Польше.

Гмина 
 Садове — сельская гмина в Опатовском повяте Свентокшиского воеводства.

Населённые пункты 
 Садове — село в Островском повяте Великопольского воеводства;
 Садове — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Садове — село в Бендзинском повяте Силезского воеводства;
 Садове — село в Заверценском повяте Силезского воеводства;
 Садове — село в Опатовском повяте Свентокшиского воеводства;